Aug heißen folgende geographische Objekte:

 Aug (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aug (Gemeinde Esternberg), Ortschaft von Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aug (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Aug (Gemeinde St. Roman), Ortschaft von St. Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Aug (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aug (Gemeinde Gnas), Ortschaft von Gnas, Bezirk Südoststeiermark
 Aug (Gemeinde Wildon), Ortschaft von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Aug (Gemeinde Wies), Katastralgemeinde und Ortschaft von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Aug ist der Familienname folgender Personen:
 Andrus Aug (* 1972), estnischer Radrennfahrer

AUG, Aug und AuG als Abkürzung stehen für:
 August (Monat)
 AUG, Basentriplett ein Startcodon der mRNA
 Auftraggeber
 Steyr AUG, Armee-Universal-Gewehr, auch StG 77 (Sturmgewehr 77) 
 Ausländergesetz (Schweiz)
 Ausscheidungsurographie
 ASDEX Upgrade, Fusionsexperiment
 Gesetz zur Ausführung des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag
 Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten, kurz: Auslandsunterhaltsgesetz vom 19. Dezember 1986

Abkürzung